RPI se može odnositi na:

 Raspberry Pi
 Republikanska partija Indije